Арсен је мушко грчко име, настало од грчке речи „-{arsen}-“ која значи „јак“. Користи се у Јерменији као изведено од -{Arsenios}-. Помиње се и као варијанта шпанског и грчког имена -{Arsenio}-. У Србији је ово изведено име од имена Арсеније.

Извори 

Српска имена